Амаретто ( — «горьковатый») — кулинарный термин из Италии:

 Амаретто — алкогольный напиток, ликёр
 Амаретто — сладкое печенье